Der PEC Zwolle (voller Name: Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer Combinatie Zwolle) ist ein niederländischer Fußballverein aus der Stadt Zwolle, der gegenwärtig in der zweitklassigen Eerste Divisie spielt. Der Verein wurde 1910 gegründet und 1990 in FC Zwolle umbenannt, nachdem die PEC bankrottgegangen war. 1978–1985, 1986–1989 und 2002–2004 und 2012–2022 spielte der Club in der ersten niederländischen Liga, der Eredivisie. Seit 2012 heißt der Club wieder PEC Zwolle.

Geschichte

PEC Zwolle 

1928 hatte PEC das Finale des KNVB-Pokals erreicht und spielt seit 1955 professionell Fußball. PEC war neben dem Zwolsche Atletische Club (ZAC) und den Zwolsche Boys einer von drei Spitzenvereinen in Zwolle. Während der ZAC dem Großbürgertum und die Zwolsche Boys der Arbeiterschaft zugerechnet wurden, verband man PEC mit der bürgerlichen Mittelschicht. Daraus resultierten heftige Rivalitäten, insbesondere zwischen PEC und den Zwolsche Boys, die in derselben Liga spielten und deren Stadion nicht weit entfernt lag, und einige Jahre eben im selben Stadion spielten. Trotzdem fusionierten beide Vereine 1969 unter dem Namen PEC Zwolle.

1977 erreichte der Club das Pokalfinale, verlor aber gegen Twente Enschede in der Verlängerung und verpasste in derselben Saison den Aufstieg in die Eredivisie nur um einen Punkt. Im folgenden Jahr gelang zum ersten Mal der Aufstieg und das Team schaffte auf Anhieb einen achten Platz, der bis heute die beste Platzierung des Vereins bleiben sollte. Der Erfolg dieser Zeit ging darauf zurück, dass erfahrene Spieler wie Rinus Israël von anderen Vereinen verpflichtet werden konnten. Die finanziellen Mittel kamen v. a. von der Slavenburgse Bank, deren Direktor Jan Willem van der Wal Präsident des PEC war. Bis 1982 hatte der Verein aber einen Schuldenberg von sechs Millionen Gulden angehäuft und stand kurz vor dem finanziellen Ruin. Dieser konnte nur durch eine Umstrukturierung des neuen Präsidenten Marten Eibrink abgewendet werden. Neue, berühmte Spieler kamen: Piet Schrijvers, Johnny Rep und Cees van Kooten. Der Verein überlebte – aber nur kurz: 1985 stieg PEC Zwolle ab. Schon in der folgenden Saison stieg die Mannschaft unter Trainer Co Adriaanse und mit dem Spieler Foeke Booy jedoch wieder auf. Als der Club 1989 erneut abstieg, spitzte sich die finanzielle Situation so zu, dass der Profiverein 1990 tatsächlich bankrottging.

FC Zwolle 

Nach dem Bankrott wurde der Club als FC Zwolle neu gegründet. Allmählich kehrte der Erfolg zurück und 1992/1993 verpasste eine junge Mannschaft mit attraktivem Fußball nur knapp den Aufstieg in die Eredivisie. Die größten Talente wurden später Topstars großer internationaler Vereine: Jaap Stam (später PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio Rom und AC Mailand), Bert Konterman (Feyenoord und Glasgow Rangers), Johan Hansma (SC Heerenveen), Henri van der Vegt (Udinese Calcio) und Henk Timmer (AZ Alkmaar, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam). Der Aufstieg gelang schließlich 2002, doch zwei Jahre später stieg Zwolle wieder ab. Nach einer sehr guten Rückrunde wurde der FCZ dabei erst am letzten Spieltag auf den Abstiegsplatz durchgereicht.

In die Eerste Divisie ging der FC Zwolle 2004/05 als Favorit, doch den Aufstieg sicherten sich der Lokalrivale Heracles Almelo und Sparta Rotterdam.

Am Anfang der Saison 2008/09 wurde das neue FC Zwolle Stadion mit 10.500 Sitzplätzen eingeweiht. Heute trägt die Spielstätte den Namen Mac3Park Stadion. In der Saison 2010/11 erreichte der FC Zwolle den zweiten Platz, konnte sich aber in der Relegation nicht durchsetzen. Der Aufstieg gelang schließlich in der nachfolgenden Saison mit einem souveränen 1. Rang. Somit spielt der Verein ab der Saison 2012/13 wieder in der Eredivisie.

PEC Zwolle 
Am 14. April 2012, während der Meisterschaftsfeier, wurde bekannt gegeben, dass der FC sich wieder in PEC Zwolle umbenennt, um an die alten Zeiten und der Legende der 1980er Jahre von PEC anzuknüpfen. Die Trikots und das Vereinswappen wurden nur marginal verändert, der Schriftzug im Wappen durch PEC Zwolle ersetzt.

Am 20. April 2014 feierte der PEC Zwolle den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte, als man durch einen 5:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam den Niederländischen Fußballpokal gewann. In der Folgesaison war die PEC dadurch für die Playoffs zur UEFA Europa League qualifiziert, scheiterte dort aber an Sparta Prag.

Anfang der Saison 2014/15 gewann der PEC Zwolle die Johan-Cruyff-Schale, der niederländische Supercup, gegen Ajax Amsterdam durch einen 0:1-Sieg in der Amsterdam Arena.

In der Saison 2022/23 erzielte die Mannschaft beim 13:0 gegen den FC Den Bosch den bis dahin höchsten Sieg in der Geschichte der Eerste Divisie.

PEC/FC Zwolle in der Eredivisie

Erfolge 
 Niederländischer Pokalsieger: 2014
 Niederländischer Supercup: 2014

Bedeutende Spieler

Zwolles Trainer 

(unvollständig)

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch)

Einzelnachweise 

Zwolle, Fc
Fc Zwolle
Gegründet 1910
Organisation (Overijssel)